Jinling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinling (köping i Kina, Guangxi), 
 Jinling (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar